Семёновский район — ныне существующие и бывшие районы:

Россия 
 Семёновский район — название Островского района Костромской области в 1929—1948 годах.
 Семёновский район (Марийская АССР) (1946—1959)
 Семёновский район — бывший район в Нижегородской области, ныне Городской округ Семёновский.

Украина 
 Семёновский район (Полтавская область)
 Семёновский район (Черниговская область)